
Termin -{NDE}- ima više značenja.
 Iskustvo bliske smrti
 Neodarvinska evolucija